

Юрмаш — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Юрмаш — присілок, Нурімановський район, Башкортостан

Див. також 
 Старий Юрмаш